Michałkowice – dzielnica Siemianowic Śląskich
2 miejscowości w Polsce:
 Michałkowice – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Branice
 Michałkowice – miejscowość w woj. śląskim, w pow. rybnickim, w gminie Świerklany
Inne:
 Michałkowice (czes. Michálkovice) – dzielnica Ostrawy w Czechach, dawniej samodzielne miasto